Бромат диспрозия(III) — неорганическое соединение, 
соль диспрозия и бромноватой кислоты с формулой Dy(BrO),
желтые кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Физические свойства 
Бромат диспрозия(III) образует жёлтые кристаллы.

Образует кристаллогидраты состава Dy(BrO)•n HO, где n = 9, 3.

Нонагидрат плавиться в собственной кристаллизационной воде при 78°С.

Растворяется в воде.

Литература 
 

диспрозия